

Personnalités 

 Henri Loux (1873-1907), dessinateur et aquarelliste alsacien ;
 Madeleine Loux (1920-2006), postière et résistante alsacienne ; 
 , philosophe américain ;
 Shane Loux (né en 1979), joueur américain de baseball.

Alimentation 
 Loux, boisson grecque à base de fruits.